Oecusse (auch: Ocussi, Oecússi, Oekussi, Oekusi, Okusi, Oé-Cusse) ist:

 eine osttimoresische Exklave und Gemeinde, siehe Oe-Cusse Ambeno
 der alte Name vom osttimoresischen Ort Pante Macassar
 der Name eines ehemaligen Herrschaftsgebiets eines Liurai in Osttimor, siehe Oe-Cusse Ambeno#Geschichte.
 der Name eines Schnellbootes der osttimoresischen Marine, siehe NRTL Oecusse (P101)
 der Name eines Flughafens, siehe Flughafen Oecusse

Siehe auch:
 Occussi-Ambeno